Maîtrise (französisch Meisterschaft) steht für:
 Maîtrise, akademischer Grad im französischen Sprachraum, siehe Akademischer Grad#Französischer Sprachraum
 Maîtrise, historische, kirchenmusikalische Ausbildungsstätte (Singschule) in Frankreich, siehe Maîtrise (Kirchenmusik)